|-
| 82701 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82702 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82703 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82704 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82705 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82706 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82707 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82708 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82709 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82710 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82711 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82712 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82713 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82714 - || || 13 d'agost, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 82715 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82716 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82717 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82718 - || || 14 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82719 - || || 13 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82720 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82721 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82722 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82723 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82724 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82725 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82726 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82727 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82728 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82729 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82730 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82731 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82732 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82733 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82734 - || || 13 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82735 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82736 - || || 13 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82737 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82738 - || 2001 QA || 16 d'agost, 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 82739 - || 2001 QU || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82740 - || 2001 QY || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82741 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82742 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82743 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82744 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82745 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82746 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82747 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82748 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82749 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82750 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82751 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82752 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82753 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82754 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82755 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82756 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82757 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82758 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82759 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82760 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82761 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82762 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82763 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82764 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82765 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82766 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82767 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82768 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82769 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82770 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82771 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82772 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82773 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82774 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82775 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82776 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82777 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82778 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82779 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82780 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82781 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82782 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82783 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82784 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82785 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82786 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82787 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82788 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82789 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82790 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82791 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82792 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82793 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82794 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82795 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82796 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82797 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82798 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82799 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82800 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
2